Möstel ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Möstel (1540–1607), Stadtschreiber und Dresdner Bürgermeister
 Theodor Möstel (1564–1628), sächsischer Jurist und Bürgermeister von Leipzig
 Tobias Möstel der Ältere (1528–1586), Rektor der Dresdner Kreuzschule und Stadtrichter in Leipzig
 Tobias Möstel der Jüngere (1561–1601), Ratsherr in Leipzig und Protonotario beim Oberhofgericht
 Wolfgang Möstel (1497/1507–1575), Superintendent von Weida

Siehe auch:
 Möstl